

Persone 
 Albert Nikolaevič Benois – acquerellista russo
 Aleksandr Nikolaevič Benois – pittore, disegnatore, scrittore e librettista russo

Altro 
 Madonna Benois – dipinto di Leonardo da Vinci, esposto al Museo dell'Ermitage
 Corpus Benois – ala del Museo russo di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Benoit